Der Geldbegriff bezeichnet

eine Währung, siehe Geld
einen Begriff aus der Wirtschaft, siehe Geldkurs